Lucie Rauzier-Fontayne (1895-1986), écrivaine française
 Jean-François Rauzier (1952), photographe français